Ein Reckturm ist ein Turm einer mittelalterlichen Stadtmauer. Einige Räume dienten zugleich als Gefängnis.

Die Herkunft des Begriffes ist nicht vollständig geklärt, möglicherweise leitet er sich von der Foltermethode Recken und Strecken ab.

Österreich 
 Reckturm (Laa an der Thaya) in Niederösterreich
 Reckturm (Wiener Neustadt)
 Reckturm (Wolfsberg) in Kärnten
 Reckturm in der Festung Hohensalzburg im Land Salzburg
 Reckturm im Schloss Mattsee
 Reckturm im Schloss Hartberg in der Steiermark
 Reckturm auf Sulzeneck Hallein

Slowenien 
 Reckturm in Maribor

Einzelnachweise 

Geschichte des Gefängniswesens
Befestigungstyp
!
!
Stadtbaugeschichte